

Aziende 
 Conn-Selmer – azienda statunitense produttrice di strumenti musicali
 Henri Selmer Paris – azienda francese produttrice di strumenti musicali
 The Selmer Company – oggi Conn-Selmer

Geografia 
 Selmer – comune statunitense della contea di McNairy, nel Tennessee

Persone 
 Christian August Selmer – avvocato e politico norvegese
 Elisabeth Schweigaard Selmer – giudice e politico norvegese
 Ernst S. Selmer – matematico norvegese
 Ernst W. Selmer – fonetista norvegese